Dehnsen ist der Name verschiedener Orte:

 Dehnsen (Alfeld), Ortsteil der Stadt Alfeld (Leine)
 Dehnsen (Amelinghausen), Ortsteil der Gemeinde Amelinghausen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Deensen